«Head Above Water» — первый сингл канадской исполнительницы Аврил Лавин из её шестого одноимённого студийного альбома, выпущенный лейблом BMG.

Информация о песне 

25 декабря 2016 года в соцсетях Аврил Лавин заявила о том, что работает над музыкальными треками для своего нового альбома. В августе 2018 года певица начала публиковать тизеры к изданию диска, используя кадры из видеоклипа.

Песню «Head Above Water» Аврил Лавин называет «духовным опытом». Песня написана в тональности Фа мажор. Текст охватывает переживания Лавин во время борьбы с болезнью Лайма.

Видеоклип для «Head Above Water» был снят в Исландии; режиссёром стал Эллиот Лестер. Клип вышел 27 сентября 2018 года, в день 34-летия певицы. Телевизионная премьера песни состоялась 26 сентября на шоу Джимми Киммел в прямом эфире.

Отзывы критиков 
В рецензии от Billboard говорится, что «Head Above Water» — «мощное, духовное прозрение, в котором рассказывается о пути канадской певицы во время её битвы с болезнью Лайма». В отзыве от журнала Clash дана положительная оценка тексту и аранжировке, выражение через музыку пережитого лично певицей: «Когда музыка Аврил Лавин на 100 осталась позади, мы всё же не можем не расстрогаться от того, как она преодолела невероятно сложную ситуацию». В рецензии от Spin «Head Above Water» характеризуется как «драматичная фортепианная баллада о сопротивлении». Критик от MTV Canada оценил «эмоционально заряженное возвращение» Лавин и назвал песню «не просто метафорой», поскольку «в ней задокументирован кульминационный момент многолетней борьбы Лавин с болезнью Лайма».

Положительная оценка песне дана христианским изданием Faithwire, особо отмечено то, как «Лавин описывает свои отношения с Богом, и как Он спас её, когда она полагала, что её жизнь подошла к концу». В другом религиозном издании Christian Headlines «Head Above Water» названа «Бого-центричной песней». Рецензент сайта Jezebel сравнил песню с произведениями христианского рока, в частности, с хитом Рейчел Платтен 2015 года .

Позиции в чартах

Хронология издания

Примечания 

Синглы по алфавиту
Песни 2018 года
Синглы Аврил Лавин